Heiliger Isidor bzw. Sankt Isidor steht für:

* Isidoros von Chios († 251), Märtyrer
 Isidor von Sevilla (um 560–636), Bischof von Sevilla und Schriftgelehrter 
 Isidor von Madrid, Isidor der Bauer (1070–1130), spanischer Wundertäter, Schutzheiliger Madrids

Sankt Isidor, St. Isidor ist der Name folgender geographischer Objekte:
 St. Isidor (Gemeinde Leonding), Ortschaft von Leonding, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 zahlreiche dem Märtyrer geweihte Kirchen, siehe Isidor-von-Chios-Kirche
 zahlreiche dem Gelehrten geweihte Kirchen, siehe Isidor-von-Sevilla-Kirche
 zahlreiche dem Wundertäter geweihte Kirchen, siehe Isidor-von-Madrid-Kirche

Siehe auch:
 Isidor, zum Namen
 San Isidoro, San Isidro, Santo Isidoro (ital., span., port.)